Windstau bezeichnet als
 Stau (Meteorologie) die erzwungene Aufwärtsbewegung des Windes vor Gebirgen oder anderen Hindernissen.
 Windstau (Hydrologie) die Erhöhung des Wasserspiegels durch Windeinfluss.